Српска лига Исток у сезони 2006/07. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига ове сезоне броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Јужноморавска зона, Нишка зона, Поморавска зона и Тимочка зона.

Клубови у сезони 2006/07.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Исток 

Легенда

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије - Званични сајт
 Сезона 2006/07 на srbijasport.net
 Сезона 2006/07 на soccerway.com

Српска лига Исток
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.